Виктория Викторовна Климина () — российская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции, марафону и кроссу. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 2000-х годах, многократная победительница и призёрка национальных чемпионатов, обладательница бронзовой медали Кубка Европы по бегу на 10 000 метров в Баракальдо. Представляла Приморский край. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Виктория Климина родилась 1 марта 1976 года во Владивостоке.

Занималась лёгкой атлетикой во владивостокском клубе «Динамо» под руководством тренеров Анатолия и Зои Ригель. Окончила Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Первого серьёзного успеха добилась в сезоне 2000 года, когда с результатом 2:39:01 одержала победу на Московском международном марафоне мира. Участвовала в чемпионате России в Туле, став двенадцатой в дисциплинах 5000 и 10 000 метров.

В 2001 году стала бронзовой призёркой в беге по шоссе на 10 км на чемпионате России в Сочи, заняла 16-е место на чемпионате мира по полумарафону в Бристоле, финишировала второй на Даляньском международном марафоне (2:39:53).

В 2002 году на весеннем чемпионате России по кроссу в Кисловодске была лучшей в обоих женских забегах, 4 и 6 км. Помимо этого, заняла 31-е место на чемпионате мира по полумарафону в Брюсселе, выиграла несколько шоссейных стартов в США, в том числе с рекордом трассы обошла всех соперниц на марафоне в Провиденсе (2:28:29).

На весеннем чемпионате России по кроссу 2003 года в Кисловодске одержала победу на дистанции 8 км, тогда как на кроссовом чемпионате мира в Аванше заняла 34-е место в личном зачёте и вместе со своими соотечественницами стала бронзовой призёркой в командном зачёте. Находясь в основном составе российской национальной сборной, бежала марафон на чемпионате мира в Париже — с результатом 2:31:45 расположилась в итоговом протоколе соревнований на 22-й строке. Также в рамках разыгрывавшегося здесь Кубка мира по марафону выиграла бронзовую медаль в командном первенстве.

В 2004 году выиграла чемпионат России по полумарафону в Новосибирске, проходивший в рамках VII Новосибирского полумарафона памяти Александра Раевича, а на соревнованиях в Оренбурге вновь стала чемпионкой России по кроссу на 6 км. Финишировала восьмой на Бостонском марафоне (2:33:20) и третьей на марафоне в Сент-Поле (2:32:06). Закрыла двадцатку сильнейших на чемпионате Европы по кроссу в Херингсдорфе.

В 2005 году участвовала в кроссовом чемпионате мира в Сен-Гальмье, заняла 28-е место в забеге на 4 км и 17-е место в забеге на 8 км. Завоевала бронзовую медаль на Кубке Европы по бегу на 10 000 метров в Баракальдо, уступив только немке Сабрине Моккенхаупт и португалке Фернанде Рибейру. В концовке сезона отметилась выступлением на Дублинском марафоне, где с результатом 2:38:04 пришла к финишу четвёртой.

В 2006 году выступила на нескольких коммерческих стартах в США, стала шестой на Роттердамском марафоне (2:34:22) и четвёртой на Торонтском марафоне (2:43:36).

На чемпионате России 2008 года в Казани была пятой в беге на 5000 метров и четвёртой в беге на 10 000 метров. В качестве запасной бегуньи на дистанции 10 000 метров присутствовала на Олимпийских играх в Пекине, однако в итоге ей так и не довелось здесь выступить.

Помимо занятий спортом служила во владивостокской полиции. Лейтенант полиции, старший инспектор по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции России
Бегуны по пересечённой местности России
Марафонцы России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Владивостока